Saint Mary bzw. St. Mary bezeichnet:

 Saint Mary Parish, eine Parish (Bezirk) auf Jamaika
 Saint Mary (Antigua), eine Parish (Gemeindebezirk) auf Antigua (oft auch St. Mary’s)
 St. Mary (Grenada), Siedlung im Parish Saint John im Westen von Grenada
 St. Mary Parish, Parish im US-Bundesstaat Louisiana in den Vereinigten Staaten

sowie:
 diverse Kaps, siehe Cape Saint Mary
 diverse Flüsse, siehe Saint Mary River
 zahlreiche Kirchen des Englischsprachigen, siehe Liste von Marienkirchen

Siehe auch:
 Saint Marys (St. Marys)
 St. Marie
 Heilige Maria – Personen, Sprachvarianten